A Kochanovce településnév jelentései:
 Adamóckohanóc község a Trencséni járásban: Ádámfalva (Adamóc), Kisbiróc és Vágkohány (Kohanóc) egyesítése révén.
Felsőkohány (Kohanóc) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban
Kiskohány szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban
Vágkohány (Kohanóc) szlovákiai község szlovák neve a Trencséni járásban